Sośnicowate (Sciadopityaceae Luerss.) – rodzina z rzędu cyprysowców obejmująca we florze współczesnej jeden monotypowy rodzaj – sośnicę (Sciadopitys Siebold & Zucc.) z gatunkiem endemicznym dla Japonii – sośnicą japońską. We florze kopalnej znane są rośliny wyodrębniane jako rodzaj Sciadopitophyllum (kreda późna i paleocen), Sciadopityostrobus (kreda późna) oraz Oswaldheeria. Według niektórych badaczy z żywicy drzew należących do tej rodziny powstać miały bursztyny bałtyckie. Jedyny przedstawiciel współczesny, ze względu na brak bliskich żyjących krewnych jest przykładem żywej skamieniałości.

Zaliczane tu rośliny wykazują pewne podobieństwa do cyprysowatych (Cupressaceae) takie jak pyłek pozbawiony worków powietrznych oraz nasiona zaopatrzone w skrzydełko powstające z integumentu. Swoiste cechy dla tej rodziny związane są z budową anatomiczną (m.in. układ naczyniowy organów generatywnych) i dwuigielny układ liści.  
 
 Relacje filogenetyczne rodziny w obrębie nagonasiennych

 Podział na rodzaje (z uwzględnieniem wymarłych)
 Sciadopitys Siebold & Zucc. – sośnica
 † Oswaldheeria Bose et Manum
 † Sciadopitophyllum D.C. Christophel
 † Sciadopityostrobus K. Saiki

Przypisy 

Iglaste